Савенки — название населённых пунктов:

Россия 
 Савенки — деревня в Стародубском районе Брянской области.
 Савенки — деревня в Верещагинском районе Пермского края.
 Савенки — деревня в Ильинском районе Пермского края.
 Савенки — деревня в Пермском районе Пермского края.
 Савенки — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Савенки — деревня в Демидовском районе Смоленской области, упразднена в 2009 г.
 Савенки — деревня в Смоленском районе Смоленской области.
 Савенки — деревня в Темкинском районе Смоленской области.
 Савенки — деревня в Арсеньевском районе Тульской области.
 Савенки — деревня в Дубенском районе Тульской области.

Украина 
 Савенки — село в Вышгородском районе Киевской области.
 Савенки — село в Лебединском районе Сумской области.

См. также 
 Савинки